Könkäänlampi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Könkäänlampi (sjö, lat 66,65, long 28,00), Lappland, 
 Könkäänlampi (sjö, lat 66,62, long 29,33), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar